Kober ou Köber est un patronyme porté notamment par :

 Alice Kober (1906-1950), professeur de lettres classiques et archéologue américaine ;
 Amelie Kober (1987-), snowboardeuse allemande ;
 Arthur Kober (1900-1975), scénariste américain ;
 Birgit Kober (1971-), athlète handisport allemande ;
 Jacques Kober (1921-2015) essayiste, poète et directeur de publication français ;
 Jeff Kober (1953-), acteur américain ;
 Johann C. Köber, essayiste allemand ;
 Lars Kober (1976-), céiste allemand ;
 Leó Kóber (1876-1931), dessinateur hongrois ;
 Martin Kober, peintre allemand du  ;
 Noémie Kober (1993-), rameuse française ;
 Sebastian Köber (1979-), boxeur allemand.

Voir aussi
Caubère

Homonymie de patronyme
Patronyme allemand